Joachim Rathke ist der Name folgender Personen:

* Joachim Rathke (Geistlicher) (1936–2018), österreichischer lutherischer Theologe
 Joachim Rathke (Schauspieler) (* 1962), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Joachim Rathke (Opernregisseur) (* 1968), deutscher Opernregisseur